Västerörarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Västerörarna, del av Boxö, Saltvik, Åland, 
 Västerörarna, Pargas, Åboland, 
 Västerörarna, Raseborg, Nyland, 
 Västerörarna, Lovisa, Nyland,

Se även
Västerören
Västerön

Robotskapade Finlandförgreningar